Remission (lat. remittere, zurückschicken) steht für:

 Remission (Album), Debütalbum der Band Mastodon
 Remission (Band), chilenische Hardcore-Band
 Remission (Handel), Rückgabe von Waren vom Händler an den Lieferanten
 Remission (Medizin), dauerhaftes oder temporäres Nachlassen von Krankheitssymptomen
 Remission (Physik), Wiederaussendung von einfallenden Wellen oder Teilchen

Siehe auch
 The reMission, Jazzalbum von Andy Milne (2020)